Lunga poate avea următoarele semnificații:

 Localități în România
 Lunga - sat din județul Covasna
 Lunga - sat din județul Timiș
 Localități în Republica Moldova
 Lunga - localitate centru de comună din raionul Florești
 Lunga - localitate centru de comună din Unitățile Administrativ-Teritoriale din Stînga Nistrului
 Lunga Nouă

Vezi și 
 Râul Lunga (dezambiguizare)
 Luga (dezambiguizare)
 Lungani (dezambiguizare)
 Lungești (dezambiguizare)
 Lungulețu
 Lungulești
 Chiriet-Lunga

Localități omonime din Republica Moldova